

Anni
34 – anno del I secolo d.C.
34 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
34 – numero naturale